El término Vamos puede referirse a:

 Vamos (Costa Rica), partido político de Costa Rica.
 Vamos (El Salvador), partido político de El Salvador.
 Vamos (Guatemala), partido político de Guatemala.
 Vamos Uruguay, lista electoral de Uruguay.
 #Vamos por M+, un canal de televisión privado y de pago de Movistar+.
 Vamos..., cántico de fútbol popular en Perú, Chile y otros países.